Перевід — дія зі значенням перевести, переводити, перевестися, переводитися
 У переводі — в іншій системі цифр, елементів, одиниць
 Стрілочний перевід
 Перевід годинника
 Перевід рядка
 Перевід — застаріле слово, що означає «перехід», «переправа»
 Перевід — розмовне слово, вживане в значенні «знищення, зникнення всіх чи багатьох» («Козацькому роду нема переводу»)
 Перевід — непродуктивна витрата, псуття
 Перевід — спосіб церковного співу

Топонім 
 Перевід — річка в Україні, права притока Удаю